Романов-Ильинский — русская фамилия; имеет женскую форму Романова-Ильинская. 

 Известные носители 
 Романов-Ильинский, Михаил Павлович (род. 1959) — американский фотограф, меценат и благотворитель, прямой потомок Дома Романовых.
 Романов-Ильинский, Павел Дмитриевич (1928—2004) — князь, американский военный и политический деятель.